Hudleston ist der Familienname folgender Personen:

 Edmund Hudleston (1908–1994), britischer Offizier der Luftstreitkräfte des Vereinigten Königreichs
 Wilfred Hudleston Hudleston (1828–1909), englischer Geologe

Siehe auch:
 Huddleston
 Tom Huddlestone, englischer Fußballspieler